Nogometni klub "GOŠK" (NK "GOŠK"; "Gotalovečki omladinski športski klub"; "GOŠK"; "GOŠK" Gotalovo) je nogometni klub iz Gotalova, općina Gola, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "GOŠK" se natječe u "2. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
NK "GOŠK" (Gotalovečki omladinski športski klub) je osnovan 1975. godine. Klub je osnovan na inicijativu SSO Gotalovo i uz pomoć "Poljoprivedne zadruge Gola". Do raspada SFRJ, "GOŠK" se natjecao u "Područnoj", odnosno "Općinskoj ligi Koprivnica".  
Po osamostaljenju Hrvatske, "GOŠK" se natjecao u različitim županijskim ligama "Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije".

Uspjesi

nakon 1991.  
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2008./09. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2003./04., 2011./12. (Đurđevac), 2019./20. 
 drugoplasirani: 1994./95. (Koprivnica) 

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 1999./2000.

do 1991.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Gotalovo 
 Gola

Vanjske poveznice 
 NK Gošk Gotalovo, facebook stranica 
 sofascore.com, NK GOŠK Gotalovo 
 transfermarkt.com, GOSK Gotalovo

Izvori 
 
 gola.hr, NK “GOŠK” Gotalovo, pristupljeno 22. prosinca 2020. 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 22. prosinca 2020. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 111  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95-97  
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB GOŠK 
 fininfo.hr, NK "GOŠK" 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "GOŠK" 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji